Indonesië
 Pecalungan (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Batang in de provincie Midden-Java
 Pecalungan (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Batang in de provincie Midden-Java